Hugtto! PreCure ( Хагутто! Пурикюа) — пятнадцатый сезон многосерийной серии Pretty Cure, созданной студией Toei Animation. Основные темы сериала — судьба, героизм и будущее; общие мотивы в образах главных героинь — профессии. 17 октября 2017 года компания Toei Animation запатентовала название Hugtto! PreCure в патентном ведомстве Японии, чтобы использовать его в коммерческих целях и заниматься продажей товаров и аксессуаров, связанной тематики. Выход в эфир первой серии сериала состоялся 4 февраля 2018 года; в сетке вещания он сменил предшествовавший ему KiraKira Precure A La Mode.

Сюжет 
Хана Ноно — ученица второго класса средней школы. Её первый школьный день в новом году сразу же обернулся неудачей: Хана опоздала из-за того, что слишком коротко подстригла свою чёлку.
Однако грядущие дни Ханы меняются и становятся полными эмоций после чудесной встречи с упавшими с неба малышкой Хаг-тан и хомяком Гарри, сопровождающим её.
Внезапно появляется злодейская организация «Мрачное Завтра», которая нацелена на Кристалл Будущего, принадлежащий Хаг-тан. Из-за своего сильного желания защитить малышку, Хана получает Кристалл Будущего и превращается в ПриКюа бодрости — Кюа Йелл. Вместе с Сааей Якусидзи и Хомарэ Кагаяки, а также присоединившимися позже Эмиру Айсаки и Лулу Амур, она образует команду "ХАГтто! ПриКюа", которая защищает всеобщее будущее.

Персонажи 
 / 

Главная героиня, энергичная 13-летняя девочка. Несмотря на низкий для своих лет рост и «детскую» внешность, она мечтает стать стильной и зрелой девушкой, на которую можно положиться. Всегда готова к новым вызовам, но из-за собственной неуклюжести часто проваливается. Благодаря своему желанию защитить Хаг-тан, Хана становится ПриКюа бодрости, Кюа Йелл.
 Сэйю: Риэ Хикисака
 / 

Одна из главных героинь, староста класса Ханы, добрая и нежная 14-летняя девушка, словно ангел. Её мать — актриса, в детстве Саая также была известна актёрскими способностями. Но сейчас она совсем не знает, чем бы хотела заняться в будущем и это сильно беспокоит её. Из-за желания помочь Кюа Йелл и стать сильнее самой Саая становится ПриКюа мудрости, Кюа Анж.
 Сэйю: Рина Хонъидзуми
 / 

Одна из главных героинь, очаровательная 13-летняя одноклассница Ханы, которая любит моду. Она многое знает и умеет, к тому же Хомарэ раньше была звездой фигурного катания. После неудачного прыжка она ушла из спорта, а после старалась держаться подальше от него. Желая побороть свои слабости и вновь воспарить высоко, Хомарэ становится ПриКюа силы, Кюа Этуаль.
 Сэйю: Юй Огура

 / 

12-летняя младшеклассница, которая восхищается героями и сама стремится защищать окружающих от опасностей, но у неё не всегда это выходит. Знакомство с Лулу и её интерес к музыке, который старший брат Эмиру не поддерживал, привели к сближению девочек. Позже, благодаря силе дружбы и желанию помочь Кюа Йелл, им удалось совершить чудо и вдвоём стать ПриКюа любви, Кюа Амур и Кюа Машери.
 Сэйю: Нао Тамура

 / 

13 лет. Андроид, созданный организацией "Мрачное Завтра" (модель RUR-9500). Была внедрена в человеческую среду для изучения сил ПриКюа, однако контакт с Ханой и другими девочками привел к постепенному зарождению в ней эмоций. Решающее влияние на Лулу оказало знакомство и последующее сближение с Эмиру на почве интереса к музыке. Позже, благодаря силе дружбы, им удалось совершить чудо и вдвоём стать ПриКюа любви, Кюа Амур и Кюа Машери.
 Сэйю: Юкари Тамура

Внезапно свалившаяся с неба загадочная малышка, за которой гонится корпорация «Мрачное Завтра».
 Сэйю: Тада Кономи

Хомяк, разговаривающий на кансайском диалекте, который прибыл вместе с Хаг-тан. Гарри должен быть наставником для ПриКюа, но ему не всегда хватает мотивации для этого. Превращаясь в человека, он становится парнем с привлекательной внешностью.
 Сэйю: Дзюнко Нода

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт на Toei Animation
 Hugtto! PreCure на TV Asahi

Pretty Cure